Ansgar – średniowieczny biskup Hamburga-Bremy
 Ansgar – święto narodowe w Danii ku czci świętego
 Ansgar, Ansgary – imiona męskie, równorzędne formy imienia Oskar

it:Ansgar